Barakani (Anjouan), une ville des Comores située sur l'île d'Anjouan
Barakani (Mayotte), un village situé sur l'île de Mayotte
Barakani (Mohéli), un village des Comores située sur l'île de Mohéli